Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Zusammenfassende monatliche Darstellung

Infektionsfälle 

Bestätigte Infektionsfälle, Differenz zum Vortagnach Daten des RKI

Kumulierte Infektionsfällenach Daten des RKI

Todesfälle 

Bestätigte Todesfälle, Differenz zum Vortagnach Daten des RKI

Kumulierte Todesfällenach Daten des RKI

Aktive Fälle 

Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag und werden seit dem 11. November 2020 auch im Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) angegeben. Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.
Aktive Fällenach Daten des RKI

Reproduktionszahl 
4-Tage-R-Wertnach Daten des RKI
7-Tage-R-Wertnach Daten des RKI

Tages-Statistiken

Infektionsfälle

Diagrammdarstellung 

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 Infektionsfälle bis 16. März 2020 vorabgemeldete laborbestätigte Infektionsfälle, ab 17. März elektronisch übermittelte Infektionsfälle.
 Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
 Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht. (siehe auch unter Anmerkungen)

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Kumulierte Inzidenz  
Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Todesfälle

Diagrammdarstellung 
Bestätigte Todesfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 vgl. Anmerkungen beim Diagramm zu Fallzahlen

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Anmerkungen 
Quelle bei den Anmerkungen zu einzelnen Tabellenzeilen ist der jeweilige Lagebericht des Robert Koch Institutes. (Link siehe angegebenen Quelle in der Tabellenzeile)

Reproduktionszahl 
Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden. RKI: „Durch Verzögerungen bei der Übermittlung der Fallzahlen an Wochenendtagen kommt es zu zyklischen Schwankungen des 4-Tage-R-Wertes. Der 7-Tages-R-Wert verläuft deutlich gleichmäßiger, da jeweils alle Wochentage in die Bestimmung eines Wertes eingehen.“

Anmerkungen zur Reproduktionszahl 
Quelle bei den Anmerkungen zu einzelnen Tabellenzeilen ist der jeweilige Lagebericht des Robert Koch Institutes. (Link siehe angegebenen Quelle in der Tabellenzeile)

SARS-CoV-2 in der epidemiologischen Überwachung

Laborbasierte Surveillance SARS-CoV-2 
Die Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) am Robert Koch-Institut wurde im Jahr 2020 für die Surveillance von SARS-CoV-2 erweitert. Derzeit (Stand 10. September 2020) melden 70 Labore freiwillig detaillierte Daten zu SARS-CoV-2-Testungen in Deutschland. Dies deckt rund 40 % aller Testungen ab. Die Daten sind vollständig, da neu hinzukommende Labore ihre Daten auch rückwirkend bereitstellen. Die Daten sind nicht repräsentativ, da Krankenhauslabore gegenüber niedergelassenen Laboren derzeit unterrepräsentiert sind, und nicht alle Bundesländer gleich abgedeckt sind. Auswertungen werden in Wochenberichten veröffentlicht.

Arbeitsgemeinschaft Influenza 
Das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) im Robert Koch-Institut gibt im Rahmen der virologischen Surveillance täglich Zahlen zur Verteilung verschiedener respiratorischer Viren in den untersuchten Proben der deutschen Sentinelerhebung heraus. Diese werden u. a. in den Influenza-Wochenberichten der Arbeitsgemeinschaft Influenza ausgewertet.

Seit der 8. KW 2020 werden Sentinelproben zusätzlich auf  untersucht, so dass ein Vergleich mit gewöhnlichen respiratorischen Viren möglich wird. Neben  wurde auf Influenza-, Respiratory-Syncytial-, humanes Metapneumo-, humanes Parainfluenza- und Rhinovirus getestet.

Anmerkung zum Diagramm: Die Zahlen der jeweils letzten Woche können sich nachträglich ändern, da mehr Proben analysiert werden. Aufgrund der sehr geringen Positivenzahlen (zwischen 0 und 4) und der seit Ende der Grippewelle abnehmenden Gesamtzahl an Proben (zwischen 31 und 66 in der 15. bis 41. KW) sind die dargestellten Werte mit einer größeren Unsicherheit behaftet. Insbesondere für die im Diagramm letzte 42. KW lassen die bisher nur 15 analysierten Schritte von größer als 6 % und eine geringere Genauigkeit zu.

Anteile respiratorischer Viren nach der Sentinelerhebung des RKI8.–42. KW, nach Daten des RKI (jeweils jüngste)Positivenrate = Anzahl positiver Proben / Anzahl eingesandter Proben.Werte für : Positivenrate = Anzahl positiver  Proben / Anzahl der untersuchten Proben auf .

Für die Werte für die 8. bis 13. Kalenderwoche von  in der Grafik liegt eine eingeschränkte Vergleichbarkeit vor. Die zusätzlichen Untersuchungen auf  umfassten nicht alle Sentinel-Proben, es wurden umgerechnet zwischen 86 und 100 Prozent aller eingesendeten Proben untersucht.
Noch am 20. August 2020 stellte das RKI für die 33. Kalenderwoche fest: „Seit der 16. KW 2020 gab es in den Sentinelproben keine Nachweise von SARS-CoV-2 mehr.“ Bei 8 von 18 in der 33. KW eingesandten Proben wurden dagegen Rhinoviren nachgewiesen.

In der 39. Kalenderwoche, d. h. zwischen dem 19. und 25. September, gab es jedoch den ersten „weiteren Nachweis von SARS-CoV-2 nach 23 Wochen ohne Nachweis im Sentinel.“ Unter den 39 in dieser Woche eingesandten Proben fand sich eine mit Nachweis. Der Situationsbericht merkte dazu Unsicherheiten aufgrund der geringen Anzahl der eingesandten Proben an. In der 40. KW folgte ein weiterer Nachweis im Senitel, und in der 41. KW drei Nachweise in den jeweils über 40 eingesandten Proben. In der 42. KW wurden jedoch bis zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung nur die geringe Anzahl von 15 Proben eingesandt, unter denen sich keine SARS-CoV-2-Positive befand.

Weblinks 

 Offizielle Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung der offiziellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung und Statistiken der Johns Hopkins University für die Welt
 Statistiken und Visualisierungen des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
 Statistik des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Visualisierung der Statistiken des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Modellrechner zum Verlauf der Pandemie mit änderbaren Variablen (nach dem SEIR-Modell)

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Statistik
Deutschland 2020
2020
Medizinstatistik (Deutschland)